Die Saison 1962/63 war die elfte reguläre Saison der Western Hockey League (WHL). Meister wurden die San Francisco Seals.

Modus 
In der Regulären Saison wurde die Liga in zwei Divisions (Northern und Southern) aufgeteilt. Die drei bestplatzierten Mannschaften jeder Division qualifizierten sich für die Playoffs, wobei die Erstplatzierten direkt für das Halbfinale qualifiziert waren. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen

Northern Division 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Southern Division 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Playoffs

Literatur

Weblinks 
 Die Spielzeit bei hockeydb.com

1962
Eishockeysaison 1962/63